Locomotion (computerspel) - computerspel
 Locomotion (Orchestral Manoeuvres in the Dark) - een muzieknummer
 Locomotion (poppodium) - poppodium in Zoetermeer
 Locomotion No. 1 - Britse stoomlocomotief
 The Loco-motion - lied geschreven door Gerry Goffin en Carole King
 (Like a) Locomotion - lied van de Volendamse groep Left Side
 Loco-Motion (arcadespel) - arcade spel